Zelaya est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est zelaia et qui signifie « le terrain, le champ ».

Patronyme 

 José Santos Zelaya (1853-1919), président du Nicaragua ;
 Héctor Zelaya (1957-), joueur hondurien de football ;
 Manuel Zelaya (1952-), homme politique hondurien ;
 Rodolfo Zelaya (1988-), joueur salvadorien de football.

Toponyme 
 Zelaya, ancien département du Nicaragua.
 Zelaya, ville de la province de Buenos Aires (Argentine).